Бромид кальция — бинарное неорганическое соединение кальция и брома с формулой CaBr. Бесцветные гигроскопичные кристаллы. Образует несколько кристаллогидратов.

Получение 
 Безводную соль получают действием брома на раскалённый оксид кальция:

 Кристаллогидрат получают действуя бромистоводородной кислотой на оксид кальция, его гидроксид или карбонат:

Физические свойства 
Бромид кальция образует бесцветные диамагнитные кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа P nnm, параметры ячейки a = 0,655 нм, b = 0,688 нм, c = 0,434 нм, Z = 2.

При кристаллизации из водных растворов образуются кристаллогидраты CaBr•6HO и CaBr•3HO. Из неводных растворов выделены разнообразные сольваты, например CaBr•n NH (где n=8, 6, 2, 1), CaBr•n CHCHOH  (где n=4, 3, 1).

Химические свойства 
 Бромид кальция реагирует с плавиковой кислотой:

Применение 

 Бромид кальция используется как дегидратирующий агент, катализатор.
 Концентрированные растворы бромида кальция используются в качестве буровых растворов и теплоносителей в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
 Добавка бромида кальция в серную лампу дает появление всплеска излучения в вблизи 625 нм, что важно для фотосинтеза растений, при этом не происходит увеличения излучения в других частях спектра.

Примечания

Литература 
 
 
 

кальц
Соли кальция
Соединения кальция по алфавиту